A Taste of Honey () — название, которое может означать:
 Вкус мёда — пьеса, написанная британской писательницей , премьера которой состоялась в 1958 году.
 Вкус мёда — британский фильм-адаптация этой пьесы (1961).
 A Taste of Honey — популярная музыкальная композиция и песня, исполненная в числе прочих группой The Beatles.
 A Taste of Honey — американская поп-группа (1971—1982).